Grote Japanse bosmuis
 Kleine Japanse bosmuis